Brandreth steht für:
 Brandreth (Lake District), ein Berg im Nationalpark Lake District, England

Brandreth ist der Familienname folgender Personen:
 Gyles Brandreth (* 1948), britischer Schriftsteller, Rundfunksprecher und Politiker
 Jeremiah Brandreth (1790–1817), britischer Aufständischer